Зых () — польская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Зых, Габриэла (1941—2010) — польский общественный деятель.
 Зых, Сильвестр (1950—1989) — польский католический ксёндз-антикоммунист, оппозиционер, возможно, последняя жертва польской коммунистической службы безопасности, умерший после «первых свободных выборах в коммунистических странах», имевших место 4 июня 1989 года.
 Зых, Юзеф (род. 1938) — польский государственный деятель.

Топоним 
 Зых — посёлок в Азербайджане